Sévériens peut désigner :
 La tribu slave des Sévériens ;
 Les membres de l'église chrétienne orthodoxe des sévériens.